Le mot bleed signifie « saigner » en anglais et peut désigner :
Bleed, un film réalisé par Dennis Petersen et Devin Hamilton sorti en 2002.
Bleed, un album de Angel Dust sorti en 1999.
Bleed, un jeu vidéo sorti en 2012.
Bleed 2, sa suite.